La Srpska Liga 2006-2007 è stata la 15ª edizione della terza divisione di calcio per squadre della Serbia.

È la quarta edizione divisa in 4 gironi: Vojvodina, Belgrado, Ovest ed Est; ed è la prima dalla separazione fra Serbia e Montenegro.

Vojvodina 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2007-2008
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Belgrado 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2007-2008
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Ovest 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2007-2008
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Est 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2007-2008
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Voci correlate 
SuperLiga 2006-2007
Prva Liga Srbija 2006-2007
Kup Srbije 2006-2007

Collegamenti esterni 
 Le stagioni 2006-2012 su fsgzrenjanin.com
 La stagione 2006-07 su rsssf.com
 Girone Vojvodina su srbijasport.net
 Girone Belgrado su srbijasport.net
 Girone Ovest su srbijasport.net
 Girone Est su srbijasport.net

Calcio nel 2006
Calcio nel 2007
2006